Aardrijkskunde
Australië
Clifton (Peel), een plaats in de West-Australische regio Peel
Verenigd Koninkrijk
Clifton (Bedfordshire), plaats in het Engelse graafschap Bedfordshire
Clifton (Bristol), plaats in het Engelse graafschap Bristol
Clifton Suspension Bridge, brug bij Clifton
Station Clifton Down, station in Clifton
Clifton (Cumbria), plaats in het Engelse graafschap Cumbria
Clifton Hampden, plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire
Clifton Reynes, plaats in het Engelse graafschap Buckinghamshire
Clifton-upon-Dunsmore, plaats in het Engelse graafschap Warwickshire
Verenigde Staten
Clifton (Arizona), plaats in de Amerikaanse staat Arizona
Clifton (Colorado), plaats in de Amerikaanse staat Colorado
Clifton (Idaho), plaats in de Amerikaanse staat Idaho
Clifton (Illinois), plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Clifton (Kansas), plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Clifton (New Jersey), plaats in de Amerikaanse staat New Jersey
Clifton (Ohio), plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Clifton (Tennessee), plaats in de Amerikaanse staat Tennessee
Clifton (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas
Clifton (Virginia), plaats in de Amerikaanse staat Virginia
Clifton Forge, plaats in de Amerikaanse staat Virginia
Clifton Heights, plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania

Kunst
Clifton (strip), een stripreeks

Fictief figuur
Tony Clifton, personage gecreëerd door de Amerikaanse komiek Andy Kaufman

Personen met de achternaam Clifton
Lucille Clifton, Amerikaans dichteres en schrijfster
Mark Clifton, Amerikaans schrijver

Transport
Station Clifton (Manchester), station in de Engelse plaats Salford
Station Clifton Down, station in de Engelse plaats Clifton